Ми́хня ().
 Паул Михня (1921—1994) — молдавский и румынский поэт, переводчик.
 Раду Михня — господарь Валахии под именем Раду IX Михни и Молдавского княжества под именем Раду I Михни.
 Михня II Турок (Таркитул) (1564—1601) — господарь Валахии из династии Басарабов-Дракулешти (1577—1583, 1585—1591). 
 Михня III (ум. 1660) — господарь Валахии (1658—1659), сын валашского господаря Раду Михни.
 Михня Злой (? — 1510) — господарь Валахии из династии Басарабов-Дракулешти (1508 — 1509).